"Wake Up Dead", foi o primeiro single lançado pela banda estadunidense de heavy metal Megadeth.

Faixas
Wake Up Dead - 03:39
Good Mourning/Black Friday (ao vivo)- 07:00
Devil's Island (ao vivo)- 05:40

Integrantes
 Dave Mustaine - vocal, guitarra, ritmo
 David Ellefson- baixo e vocal de apoio
 Chris Poland - guitarra rítmica
 Gar Samuelson - bateria

Singles de 1986
Canções gravadas por Megadeth
Canções de thrash metal